Blockhead (справжнє ім'я — Ентоні Саймон) — американський хіп-хоп-продюсер. Найбільш популярний продюсуванням записів хіп-хоп виконавця Aesop Rock; також співпрацював з C-Rayz Walz, iCON the Mic King, Mac Lethal, S.A. Smash, Slug, і MURS. Паралельно випустив декілька сольних інструментальних альбомів, переважно на лейблі Ninja Tune.

Дискографія

Альбоми 
 Music by Cavelight (2004)
 Downtown Science (2005)
 Uncle Tony's Coloring Book (2007)
 The Music Scene (2009)
 Interludes After Midnight  (2012)
 Dour Candy  (разом із Billy Woods) (2013)
 Capture the Sun (2013) (разом із Illogic)
 Bells and Whistles (2014)
 Justplaywitit (2014) (разом із Marq Spekt)
 Gone Long (2015) (разом із Joanna Erdos, Jeremy Gibson, Damien Pari та Bay Li Mckeithan)
 Keep Playin (2016) (разом із Marq Spekt)
 Funeral Balloons (2017)

Сингли 
 Insomniac Olympics (2003)
 Sunday Seance / Jet Son (2004)
 Expiration Date (2005)
 Alright (2006)
 Nobody's Smiling (2007) спільно з DJ Signify

Альбоми обмеженим тиражем 
 Broke Beats (2001)
 The Block Is Hot (2004)
 Block In The Box (2005)
 The Block Is Hot Pt. 2 (2005)
 Peanuts In Your Mouth (2007)

Спродюсовані треки 
 Aesop Rock - "1,000 Deaths" з ЕР Appleseed (1999)
 Aesop Rock - "Commencement at the Obedience Academy" "I'll Be OK" "Basic Cable" "Oxygen" "Spare a Match" "Attention Span" "Drawbridge" "The Mayor and the Crook" з альбом Float (2000) 
 Aesop Rock - "Daylight" "Save Yourself" "Flashflood" "No Regrets" "The Tugboat Complex Pt. 3" "Bent Life" "The Yes and the Y'All" "9-5ers Anthem" "Shovel" з альбому Labor Days (2001)
 Aesop Rock - "Daylight" "Night Light" "Forest Crunk" "Maintenance" з альбому Daylight (2002)
 Murs - "Happy Pillz" з альбому The End of the Beginning (2002)
 S.A. Smash - "Love to Fuck" з альбому Smashy Trashy (2003)
 Aesop Rock - "Cook It Up" "Babies With Guns" "11:35" з альбому Bazooka Tooth (2003)
 Vordul Mega - "Struggles" з альбому The Revolution of Yung Havoks (2004)
 Cryptic One - "Apocalypse Zone", "Unicycle", "Bicycle", and "Tricycle" from The Anti-Mobius Strip Theory (2004)
 Cage - "Too Heavy for Cherubs" "Stripes" "Scenster" з альбому Hell's Winter (2005)
 Illogic - "An Ocean" з альбому Write to Death (2005)
 Aesop Rock - "Fast Cars" "Number Nine" "Holy Smokes" з ЕР Fast Cars, Danger, Fire and Knives (2005)
 Hangar 18 - "The West Wing" "Room to Breathe" з альбому Sweep the Leg (2007)
 Aesop Rock - "None Shall Pass" "Bring Back Pluto" "Fumes" "Getaway Car" "The Harbor Is Yours" "No City" "Coffee" з альбому None Shall Pass (2007)
 Isaiah Toothtaker - "Winds Know Better" "Tucson AZ" з альбому Murs 3:16 Presents (2008)
 DJ Signify - "Costume Kids" "1993" з альбому Of Cities (2009)
 Open Mike Eagle - "Billy's Quagmire" з альбому Extended Nightmares Getdown: The Dark Blue Door (2011)
 Illogic - Preparing for Capture (2012)

Компіляції 
 "The Active Element" разом з Aesop Rock на Ropeladder 12 (2000)

Посилання 
 
 Blockhead on Facebook
 Blockhead  on Ninja Tune
 Blog 
 Blockhead Interview at EntertainingThings.com 
 Interview @ R4NT Magazine (2004) 
 Interview with TheScribeForce
 Blockhead Interview at Cigarbox Guitars 
 Blockhead Interview at Scion Broadband 
 Blockhead to release new album - Style43.com

Хіп-хоп виконавці